Unione per la Repubblica – partito politico italiano
Unione per la Repubblica – partito politico mauritano
Unione per la Repubblica – partito politico della Repubblica del Congo
Unione per la Repubblica – partito politico sanmarinese
Unione per la Repubblica – partito politico togolese